Сетилес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сеньорио-де-Молина-де-Арагон. Занимает площадь 56,77 км². Население — 111 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web no oficial de Setiles
 Setiles en la Diputación de Guadalajara

Муниципалитеты Гвадалахары